Osoby o tym nazwisku:
 André Chevalley – szwajcarski kierowca wyścigowy
 Claude Chevalley (strona ujednoznaczniająca)